Kruistocht tegen Mahdia (1087)
 Kruistocht tegen Mahdia (1390)